Финал Кубка шотландской лиги 1967 года — финальный поединок розыгрыша Кубка шотландской лиги сезона 1967/68, состоявшийся 28 октября 1967 года на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго, в котором встречались клубы «Данди» и «Селтик». Обладателями трофея стали футболисты «кельтов», переигравшие своих оппонентов со счётом 5:3.

Путь к финалу

«Данди»

«Селтик»

Отчёт о матче 

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свипер (свободный защитник); RM — правый полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; AM — атакующий полузащитник; SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

Примечания

Ссылки 
 Отчёт матча на Soccerbase.com

1967
Матчи ФК «Данди»
Матчи ФК «Селтик»
Футбол в Европе в 1967 году
Спорт в Шотландии в 1967 году
Спортивные соревнования в Глазго
События 28 октября
Октябрь 1967 года